Il doppio del torneo di tennis Stadthalle Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Raymond Moore e Andrew Pattison che hanno battuto in finale 6–4, 5–7, 6–4 Bob Hewitt e Frew McMillan.

Teste di serie
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (finale)
 Iván Molina /  Jairo Velasco, Sr. (primo turno)
 Vitas Gerulaitis /  Tom Gorman (quarti di finale)
 Raymond Moore /  Andrew Pattison (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stadthalle Open 1974